Пітер Роно (англ. Peter Rono; нар. 31 липня 1967) — кенійський легкоатлет.
 Роно, Ронно (фр. Ronno) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона.